Алкала́ев-Калагео́ргий, Константи́н:
 
 Алкалаев-Калагеоргий, Константин Николаевич (1825—1885) — полковник, ярославский полицмейстер с 1862 по 1885 годы, брат И. Н. Алкалаева-Калагеоргия. См. также 
Алкалаев